El término Casar (conjunto de casas que no llegan a formar pueblo), o El Casar, forma parte del nombre de diversos topónimos:

 El Casar, municipio español de la provincia de Guadalajara;
 El Casar, barrio de Getafe, en la Comunidad de Madrid (España);
 la estación de metro de El Casar, en el barrio de Getafe;
 Casar de Cáceres, municipio español de la provincia de Cáceres;
 El Casar de Escalona, municipio español de la provincia de Toledo;
 Casar de Miajadas, pedanía española de Miajadas, en la provincia de Cáceres;
 Casar de Palomero, municipio español de la provincia de Cáceres;
 Casar de Periedo, pedanía española de Cabezón de la Sal, en Cantabria;
 El Casar de Talavera, pedanía española de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo;
 Casar, aldea de Carolina del Norte, en Estados Unidos.

También puede referirse a:
 Sandy Casar, ciclista francés;
 la torta del Casar, queso típico de Casar de Cáceres;
 la acción del casamiento;
 la acción del recurso de casación;